Hrvatska nogometna liga - skupina Sjever je bila jedna od dvije skupine Hrvatske nogometne lige (također i kao Hrvatska republička nogometna liga), trećeg ranga natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1978./79.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak lige je bio BSK iz Slavonskog Broda. 
U sezoni 1979./80. je uvedena jedinstvena Hrvatska republička liga.

Ljestvica 

 Borovo Naselje danas dio Vukovara, dok je tada bilo dio naselja Borovo
 Slavonska Požega tadašnji naziv za Požegu
 Za narednu sezonu, donesena je odluka da se formira jedinstvena Hrvatska liga. U ligu bi ušlo po osam prvoplasiranih klubova iz svake lige.

Rezultatska križaljka 

Izvori:

Doigravanje za prvaka Hrvatske 
 'Istra Pula
 BSK Slavonski Brod

Nakon kvalifikacijskih utakmica između pobjednika dviju skupina, novi član Druge savezne lige postala je Istra'' iz Pule, te ujedno i prvak Hrvatske.

Unutarnje poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu
 Hrvatska nogometna liga – Jug 1978./79.
 Zagrebačka zona - Jug 1978./79.
 Zagrebačka zona - Sjever 1978./79.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Branko Pleše, Goran Čičin-Mašansker: Nogometni klub Slaven Belupo, Koprivnica : 1907. – 2007., Koprivnica 2007., , str. 89
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., str. 148 
  

1978-79 sjever
1978-79 Hrvatska